Агатоде́мон (вариант Агафоде́мон;  — благой дух) — многозначный термин.

 Агатодемон Александрийский (Агафодемон Александрийский) — картограф II века н. э.
 Агатодемон (Агафодемон) — эллинистическое сельское божество.
 Агатодемон — канал на Марсе.